EM 2009 steht für Europameisterschaft 2009

Folgende Sport-Europameisterschaften fanden im Jahr 2009 statt:

 Alpine Hallen-Skieuropameisterschaft 2009
 Assaut-Europameisterschaften 2009
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2009
 Basketball-Europameisterschaft der Herren 2009
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2009
 Beachhandball-Europameisterschaft der Männer 2009
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2009
 Biathlon-Europameisterschaften 2009
 Bob-Europameisterschaft 2009
 Crosslauf-Europameisterschaften 2009
 Curling-Europameisterschaft 2009
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2009
 European Darts Championship 2009
Europameisterschaften im Dressurreiten 2009
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2009
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2009
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2009
 Fechteuropameisterschaften 2009
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2009
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2009
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2009
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Herren 2009
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2009
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Herren 2009
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2009
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2009
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2009
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2009
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2009
 Judo-Europameisterschaften 2009
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2009
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2009
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2009
 Mountainbike-Europameisterschaften 2009
 Poolbillard-Europameisterschaft 2009
 Ringer-Europameisterschaften 2009
 Shorttrack-Europameisterschaften 2009
 Skeleton-Europameisterschaft 2009
 Snooker-Europameisterschaft 2009
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2009
 Tischtennis-Europameisterschaft 2009
 Turn-Europameisterschaften 2009
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2009
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2009
 Europameisterschaften im Wasserspringen 2009

!Europameisterschaft 2009
2009